Менка — река в России, протекает по Вяземскому району Смоленской области. Правый приток реки Жижала.

География 
Река Менка берёт начало в болотах восточнее деревни Бабосовка. Течёт на юго-восток, пересекает федеральную автомагистраль М1 «Беларусь». Впадает в Жижалу неподалёку от деревни Телепнево. Устье реки находится в 48 км от устья Жижалы. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000020934.

Примечания 

Бассейн Угры
Реки Вяземского района Смоленской области